Kaura steht für:

 Kaura (Kaduna), ein Local Government Area im nigerianischen Bundesstaat Kaduna
 Kaura (Führer), ein ehemaliger Führer oder Beamter in Nigeria
 Kaura (Band), eine US-amerikanische progressive Rockband
 das U-Boot U 995, als es im Besitz der norwegischen Marine war

Kaura ist der Familienname folgender Personen:

 Katuutire Kaura (1941–2022), namibischer Politiker

Siehe auch:
 KNM Kaura